Arda kan syfta på:
 Arda, vattendrag i Bulgarien
 Arda (distrikt), distrikt i Bulgarien
 Arda (fiktiv värld) – i J.R.R. Tolkiens värld